Cryptochiridae är en familj av kräftdjur. Cryptochiridae ingår i överfamiljen Cryptochiroidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cryptochiridae 28 arter. 

Cryptochiridae är enda familjen i överfamiljen Cryptochiroidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Cryptochiridae